

Localidades 
 Tupelo (Arkansas)
 Tupelo (Oklahoma)
 Tupelo (Mississippi)

Outros 
 Tupelo Honey

Desambiguação